Davvero – singolo
 Davvero – programma televisivo